Times Building ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Times Building (Huntsville, Alabama), NRHP-ID 80000726
 Times Building (Seattle, Washington), NRHP-ID 83003346